Хејфилд има више значења:
 Хејфилд (Ајова)
 Хејфилд (Вирџинија)
 Хејфилд (Минесота)